Buchholzen steht für
 Buchholzen (Remscheid)
 Buchholzen (Wermelskirchen)
Siehe auch:
 Buchholz